Alexander Lobkow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Igorewitsch Lobkow (* 1990), russischer Tennisspieler 
 Alexander Nikolajewitsch Lobkow (* 1989), russischer Fußballspieler